BHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beihan (Yemen)
 Bureau Haïtien de Normalisation